MGL steht für:
 Martinus-Gymnasium Linz
 Meranier-Gymnasium Lichtenfels
 Metro Group Logistic, Tochterunternehmen der Metro Wholesale & Food Specialist AG
 MIAT Mongolian Airlines (ICAO-Code), eine mongolische Fluggesellschaft
 Verkehrslandeplatz Mönchengladbach (IATA-Code), deutscher Flughafen
 Mongolei, olympisches Länderkürzel, siehe Olympische Geschichte der Mongolei
 Kfz-Kennzeichen (Mongolei), ehemalige Länderkennung, abgelöst durch MNG
 Monoglycerid-Lipase, auch Monoacylglycerol-Lipase, abgekürzt auch MGLL, ein Enzym, siehe Lipasen
 Multiple Grenade Launcher, ein Granatwerfer, siehe Milkor MGL

Mgl. steht für:
 Mariengroschen, veraltete Abkürzung, auch Mgr.
 Autorenkürzel von Johann Carl Megerle von Mühlfeld (1765–1840), österreichischer Zoologe
 Abkürzung für Mitglied

mg/L steht für:
 Milligramm pro Liter

mgl steht für:
 Idne (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache in der West New Britain Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:

Abkürzung